Sinds de oprichting van SBV Vitesse heeft de club 57 trainers of trainerduo's gehad. De eerste trainer was de Engelsman John William Sutcliffe. Van alle hoofdtrainers zijn er vier geweest die meerdere periodes coachten: Jan Zonnenberg (3x), Edward Sturing (3x), Joseph Gruber en Frans de Munck. Achtmaal stonden er twee of meerdere trainers voor de groep.

Lijst van trainers

Voetnoten

SBV Vitesse
Vitesse
Trainers